Wadena kan syfta på:

Kanada 

 Wadena, Saskatchewan, ort,

USA 

 Wadena, Iowa, ort, Fayette County, 
 Wadena, Minnesota, countyhuvudort, Wadena County,